I cavalieri della vendetta (Riders of Vengeance) – film muto statunitense del 1919 diretto da John Ford
Riders of Vengeance – film muto statunitense del 1928 diretto da Robert J. Horner
La grande sparatoria (Riders of Vengeance) – film statunitense del 1952 diretto da Lesley Selander